Al-Hakam peut désigner :
 Al-Hakam, un des 99 noms d'Allah (Le Juge, l'Arbitre) ;
 Al-Hakam ben Abi al-As, contemporain de Mahomet, père du calife omeyyade de Damas Marwan  ;
 Al-Hakam  (796-822), calife omeyyade de Cordoue ;
 Al-Hakam II, calife omeyyade de Cordoue de 961 à sa mort le .